est la formule brute de plusieurs isomères.

 Flavonoïde 
 Flavane
 lutéoliflavane (ou 2-(3,4-dihydroxyphényl)chromane-5,7-diol)
 Flavan-3-ol
 afzéléchine (épiafzélechine), numéro CAS 
 fisétinidol, numéro CAS 
 Oritine, numéro CAS 
 Flavan-4-ol
 apiforol, numéro CAS 
 Dihydrochalcone
 phlorétine, numéro CAS 

 Kavalactone
 méthysticine, numéro CAS